«Тоталитари́зм» (1987) — шестой официальный альбом группы «Гражданская оборона». Один из серии альбомов 1987-го года. Как и на всех альбомах серии, Егор Летов играет один на всех инструментах.
В 2006 году альбом был наряду с другими переиздан на лейбле «Мистерия Звука» с бонус-треками из неизданного ранее материала.

История создания 
Альбом «Тоталитаризм» стал самым объемным по количеству песен альбомом серии и не вписывался в традиционную для Летова тридцатиминутную запись, часть песен из него была включена в альбом «Хорошо!!» («Здравствуй, чёрный понедельник», «Хороший автобус», «Психоделический камешек» и «Хороший царь и знакомая вонь»), а часть — в альбом «Некрофилия» («Какое мне дело» и «Поебать»). Стихотворение Янки Дягилевой «Как жить» было записано вместе с её песней «Печаль моя светла» во время записи альбома «Некрофилия», куда по словам Летова: «не подошло по смыслу».
В композиции «Тоталитаризм» Летов впервые применил сдвоенное гитарное соло, путём последовательного наложения одной соло-партии на другую. Песня «Страна дураков» — переработанная песня с раннего альбома первого проекта Летова «Посев».

Прообразом майора из песни «Мы — лёд» стал майор КГБ Владимир Васильевич Мешков, ведший дело Летова. Фразу «Мы — лёд под ногами майора», по словам Летова придумал его друг Евгений «Джефф» Филатов. Композиция «Западло» имеет автобиографичные оттенки. В первом куплете речь идет предположительно о самом Летове («Он всё время орал и с майором воевал»), второй куплет посвящен Андрею "Курту" Васину (Был еще чувак , у него был крест/ Он все время ждал , и колёса жрал) в третьем — о его соратнике Константине Рябинове («А теперь он в сапогах и с ружьём на плече…»), который был призван в армию, несмотря на сердечную недостаточность. Строчка «Он глазами зеленел, ожидая Годо» отсылает к пьесе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо».

Список композиций

О записи 
Егор Летов — голос, гитары, бас, ударные. 
Янка Дягилева — голос (4).

Записано в начале июня 1987 года в ГрОб-студии. 
5 декабря 2005 года альбом пересведен и реставрирован Егором Летовым и Натальей Чумаковой. 
Оформление: Егор Летов. 
Композиция «Эй, брат Любер» не вошла в переиздание 2006 года из-за проблем с правообладателями.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Альбомы группы «Гражданская оборона»